Тропик Козерога () — полуавтобиографический роман Генри Миллера, впервые опубликованный в Париже в феврале 1939 года издательством Obelisk Press. Впоследствии был запрещён в США до 1961 года, когда Департамент Юстиции решил, что его содержание не является порнографическим. Этот роман совместно с двумя другими работами Миллера: «Тропик Рака» и «Чёрная весна» составляют автобиографическую трилогию.

Действие романа происходит в 1920-е годы в Нью-Йорке, где рассказчик Генри В. Миллер работает в телеграфной компании «Cosmodemonic». Хотя опыт рассказчика близок к опыту Миллера, работавшему в это время на телеграфную компанию «Вестерн Юнион», и их имена совпадают, в основе романа лежат вымышленные события.

Эта книга — история духовного пробуждения. Миллер погружает читателя в рассказы о нищете, страдании и порочности, затем пытается создать опыт пресыщенности. Бо́льшую часть истории составляют нью-йоркские годы борьбы с его женой Джун Миллер и процесс поиска себя, как писателя.

На русский язык произведение переводили И. Заславская, Л. Житкова, М. Козлова, А. Куприн, М. Салганик.

Литература 
 Миллер Г. Тропик Козерога. Пер. с англ. М. Козловой. СПб.: Лик, 1994. 560 с. ISBN 5-87188-022-3
 Миллер Г. Тропик Рака. Тропик Козерога. Чёрная весна. Составление и предисловие А.Зверева. Переводы Г.Егорова, М.Салганик. М., Руссико; Редакция газеты «Труд», 1995.
 Миллер Г. Тропик Козерога: Роман. Пер. с англ. Л. Житковой. СПб.: Азбука, 2001.- 464 с. ISBN 5-267-00217-8
 Миллер Г. Тропик Козерога: Роман. Пер. с англ. И. Заславской. СПб.: Азбука-классика, 2005.- 352 с. ISBN 5-352-01222-0
 Аствацатуров А. Генри Миллер и его «парижская трилогия». М. Новое литературное обозрение 2010. 344 с.
 Кубанев Н. А., Набилкина Л. Н. Нью-Йорк: утраченные иллюзии. Город в восприятии Ф. С. Фицджеральда и Генри Миллера // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 2 (33). С. 389—392.

Примечания 

Книги по алфавиту
Романы 1939 года
Романы США
Литература США
Эротическая литература
Романы на английском языке
Произведения Генри Миллера